rock, the (ang.) – skała

Geografia 
 The Rock – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 The Rock – miejscowość w regionie Riverina w stanie Nowa Południowa Walia w Australii
 The Rock – inna nazwa wyspy Alcatraz
 The Rock – inna nazwa Gibraltaru, (nazwa od Skały Gibraltarskiej)
 The Rock – Obszar niemunicypalny w hrabstwie Upson w stanie Georgia w USA

Inne 
 The Rock – album studyjny polskiego zespołu SBB
 Twierdza, ang.: The Rock –  amerykański film sensacyjny z 1996
 Dwayne Johnson, pseud. The Rock – amerykański aktor i zawodowy zapaśnik

Zobacz też 
 
 The Rocks
 Rock (ujednoznacznienie)